Национальный чемпионат I 1967 () — 65-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1967
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1967 году